Rinchen Gyaltsen (2e keizerlijk leermeester), de tweede keizerlijk leermeester van de Mongoolse Yuan-keizer
Rinchen Gyaltsen (6e keizerlijk leermeester), de tweede keizerlijk leermeester van de Mongoolse Yuan-keizer